Miejscowości w USA:
 Johnson City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Stanton
 Johnson City – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Johnson City – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Clackamas
 Johnson City – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Washington
 Johnson City – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Blanco